Cerataphis är ett släkte av insekter som beskrevs av Lichtenstein 1882. Enligt Catalogue of Life ingår Cerataphis i familjen långrörsbladlöss, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen gömbenbladlöss.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Långrörsbladlöss
Cerataphis